Bíró Eszter
Bíró Eszter (1957) festőművész
Bíró Eszter (1971) kosárlabdázó
Bíró Eszter (1977) színésznő, énekesnő

Biró Eszter
 Biró Eszter (1966) pszichológus, a Magyar Hospice Alapítvány munkatársa